Ruta Provincial 8 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 8, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 8, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 8, ruta provincial de Misiones, Argentina.
Ruta Provincial 8, ruta provincial de San Luis, Argentina.
Ruta Provincial 8, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.